Виннипег () — может означать:

 Виннипег — город в Канаде.
 Виннипег — медведица, в честь которой получил своё имя Винни-Пух.
 Виннипег — база Канадских вооружённых сил, расположенная в городе Виннипег, провинция Манитоба. 
 Виннипег — область в центре канадской провинции Манитоба.

Водные объекты 
 Виннипег — водохранилище в провинции Манитоба, Канада.
 Виннипег — озеро в провинции Манитоба.
 Виннипег — река в провинциях Манитоба и Онтарио.

См. также 

 Виннипег Джетс — хоккейная команда, выступающая в НХЛ.
 Виннипег Блу Бомберс — команда Канадской футбольной лиги из города Виннипег, Манитоба.
 Виннипег Джетс — профессиональная хоккейная команда из города Виннипег (Канада).
 Виннипег-Бич (значения)